Wolfsrudel steht für: 
 die Taktik der Deutschen U-Boot-Flotte im Zweiten Weltkrieg, siehe Rudeltaktik
 die Lebensweise des Säugetieres, siehe Wolf #Lebensweise
 eine deutsche Rechtsrock-Band und einen rechtsextremen Liedermacher, siehe Achim Schmid
 Wolfsrudel (Bykau), Novelle von Wassil Bykau (1974)

Siehe auch: